El término diafragma puede referirse, en esta enciclopedia:

 Al diafragma, un componente presente en dispositivos de sonido;
 al diafragma, un elemento mecánico que consiste en una membrana flexible que separa dos cámaras que contienen fluidos a distintas presiones;
 al diafragma, un componente que restringe la apertura de un sistema óptico;
 al diafragma, el músculo que separa la cavidad torácica de la abdominal;
 al diafragma, un método anticonceptivo de barrera en forma de disco;
 al diafragma, en procesos de moldeo por inyección uno de los diversos tipos de compuerta que distribuye el material fundido desde el canal de alimentación;
 al diafragma menstrual o disco menstrual, un método de higiene similar en forma a un diafragma anticonceptivo.
 al arco diafragma o arco diafragmático, un elemento arquitectónico formado por una sucesión de arcos aislados que pueden sustituir a una bóveda.